Das SAGA Insurance Masters 2008 war ein Snooker-Turnier, das vom 13. bis 20. Januar 2008 in London ausgetragen wurde.

Ausgespielt wurde es traditionsgemäß unter den besten 16 Spielern der Snookerweltrangliste. Zusätzlich gab es unter den niedriger gesetzten Spielern ein Qualifikationsturnier, das Masters Qualifying Event, das von Barry Hawkins gewonnen wurde. Marco Fu erhielt zudem eine Wildcard, sodass insgesamt 18 Teilnehmer am Start waren.

Im Finale kam es zum Duell der beiden Engländer Mark Selby und Stephen Lee. Selby konnte sich deutlich mit 10:3 durchsetzen und gewann damit seinen ersten Masters-Titel.

Preisgeld

Wildcard-Runde

Finalrunde

Finale

Century-Breaks 
Es wurden insgesamt 23 Century-Breaks gespielt. Die meisten (sechs) erzielte der Sieger Mark Selby. Die Prämie für das höchste Break, das ihm erst in seinem allerletzten Frame des Finales gelungen war, musste er sich mit Ken Doherty teilen.

Einzelnachweise 

2008
Snookerveranstaltung 2008
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Wembley Arena